Monsta X — южнокорейский хип-хоп бойз-бэнд, в настоящее время состоящий из 6 участников, сформированный под лейблом Starship Entertainment в начале 2015 года. В настоящее время группа выпустила три студийных корейских альбома, один альбом переизданее, шесть мини-альбомов. В 2018 году вышел первый японский полноформатный альбом, включивший в себя ранее выпущенные синглы. 21 августа 2019 года был выпущен второй полноформатный японский альбом.

Кроме этого, как в составе группы, так и сольно, участники приняли участие в записи нескольких саундтреков к различным корейским дорамам и одного трека к мобильной игре.

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Совместные работы

Индивидуальная деятельность 

NuBoyz Mixtape

Видеография 
Официальные музыкальные клипы

DVD

Совместные работы и индивидуальная деятельность

Участие в музыкальных клипах других артистов

Специальные клипы и танцевальные версии

Музыкальные видео к саундтрекам

Примечания 

Monsta X